Sing and Play (唱游 Chàngyóu), sorti en octobre 1998, est le quinzième album de Faye Wong. Ce quinzième album est sorti sur le label EMI. Cet album est aussi connu sous le nom Sing & Play.

Titres 

 Emotional Life (感情生活) - 5:15
 Face (臉) - 3:34
 Forbidden Love (色誡) - 4:53
 Give Up Half Way (半途而廢) - 3:32
 Fly (飛) - 5:41
 You (你) - 4:22
 A Little Clever (小聰明) - 4:02
 Can't Wake Up (醒不來) - 4:03
 Red Bean (紅豆) - 4:15
 Tong (童) - 4:41

Titres bonus 

 Excuse Myself (原諒自己) (version cantonaise de Give Up Half Way) - 3:37
 Repayment (償還) (version cantonaise de Red Bean) - 4:15
 Love Commandments (情誡) (version cantonaise de Forbidden Love) - 4:17

Album de Faye Wong
Album musical sorti en 1998
Album publié par EMI Group